Чемпионаты России по международным шашкам (или стоклеточным шашкам) среди мужчин — соревнования по шашкам, которые проводятся ежегодно с 1992 года, кроме 2001 года. С 1998 года в программу чемпионатов вошли соревнования с укороченным контролем времени — быстрая игра (или рапид) и молниеносная игра (блиц). Турнир с классическим контролем времени называется «основная программа».

Призёры

Основная программа 
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="2"
|-
! Номер
! Дата 
! Место 
| align="center" bgcolor="gold" | Золото || align="center" bgcolor="silver" | Серебро || align="center" bgcolor="cc9966" | Бронза
! Формат
|-
|1 
| 1992
| Пятигорск
| Иван КостионовРаменскоеСергей КалиновМосква
| 
| Константин ЛеонтьевНижний НовгородВладимир ЛогуновТверь
|
|-
|2 
| 1993
| Солнечногорск
| Александр Шварцман<small>Московская область
| Иван Костионов<small>Раменское
| Михаил Галашов<small>Нижний Новгород
| швейцарская система27 участниковфинал-круговая система9 участников
|-
|3 
| 1994
| Тула
| Андрей КалмаковТверьАлександр Георгиев<small>Санкт-Петербург
| ------ 
| Юрий Черток<small>Ишимбай
| швейцарская системафинал-круговая система8 участников
|-
|4 
| 1995
| Орск
| Андрей КалмаковТверьАлександр Георгиев<small>Санкт-Петербург
| ------ 
| Михаил Галашов<small>Нижний Новгород || швейцарская система34 участникафинал-круговая система10 участников
|-
|5 
| 1996
| Ижевск
| Александр Шварцман<small>Московская область
| Андрей Калмаков<small>Тверь
| Александр Георгиев<small>Санкт-Петербург
| круговая система13 участников
|-
|6 
| 1997
| Тула
| Александр Георгиев<small>Санкт-Петербург
| Александр Гетманский<small>Тула
| Муродулло Амриллаев<small>Челябинск
| круговая система16 участников
|-
|7 
| 1998
| Ишимбай
| Александр Гетманский<small>Тула
| Александр Георгиев<small>Башкортостан
| Муродулло Амриллаев<small>Челябинск
| круговая система13 участников
|-
|8 
| 1999
| Ишимбай
| Александр Гетманский<small>Тула
| Александр Георгиев<small>Башкортостан || Владимир Мильшин<small>Башкортостан
| круговая система14 участников
|-
|9 
| 2000
| Краснокамск 
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Андрей Калмаков<small>Тверь
| Владимир Мильшин<small>Башкортостан 
| круговая система14 участников
|-
| || 2001* || || || || ||
|-
|10 
| 2002
| Уфа/Ишимбай
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Алексей Чижов<small>Удмуртия 
| Александр Шварцман<small>Московская область
| круговая система14 участников
|-
|11 
| 2003
| Уфа 
| Александр Шварцман<small>Московская область
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Александр Гетманский<small>Тула
| круговая система14 участников
|-
|12 
| 2004
| Уфа
| Александр Шварцман<small>Московская область
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Александр Гетманский<small>Тула
|круговая система14 участников
|-
|13 
| 2005
| Ишимбай
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Александр Гетманский<small>Тула
| Александр Шварцман<small>Московская область 
| круговая система14 участников
|-
|14 
| 2006
| Уфа
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Муродулло Амриллаев<small>Башкортостан 
| Александр Гетманский<small>Тула
| круговая система16 участников
|-
|15 
| 2007
| Колонтаево
| Александр Георгиев<small>Ишимбай 
| Александр Шварцман<small>Московская область 
| Александр Гетманский<small>Тула
| круговая система14 участников
|-
|16 
| 2008
| Колонтаево 
| Александр Шварцман<small>Московская область 
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Муродулло Амриллаев<small>Башкортостан 
| круговая система14 участников
|-
|17 
| 2009
| Ступино
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Александр Гетманский<small>Тула
| Андрей Калмаков<small>Тверь
| круговая система14 участников
|-
|18 
| 2010
| Колонтаево
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Муродулло Амриллаев<small>Башкортостан 
| Александр Шварцман<small>Московская область 
| круговая система14 участников
|-
|19 
| 2011
| Уфа 
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| Александр Гетманский<small>Тула
| Николай Гуляев<small>Якутия 
| круговая система14 участников
|-
|20** 
| 20122012
| СуздальИшимбай
| Муродулло Амриллаев<small>БашкортостанАлександр Георгиев<small>Башкортостан 
| Владимир Мильшин<small>ИшимбайАлексей Чижов<small>Ижевск 
| Андрей Калмаков<small>ТверьАлександр Гетманский<small>Тула 
| швейцарская система 9 туров 28 участниковкруговая система13 участников
|-
|21 
| 2013
| Суздаль 
| Айнур Шайбаков<small>Башкортостан 
| Муродулло Амриллаев<small>Башкортостан 
| Александр Георгиев<small>Башкортостан 
| швейцарская система 9 туров 25 участников
|-
|22 
| 2014
| Тутаев 
| Николай Гермогенов<small>Якутия 
| Александр Шварцман<small>Московская область
| Андрей Калмаков<small>Тверь
| швейцарская система 9 туров 27 участников
|-
|23 
| 2015
| Лоо 
| Александр Гетманский<small>Тула
| Александр Шварцман<small>Московская область
| Николай Гермогенов<small>Якутия
| швейцарская система 9 туров 29 участников
|-
|24 
| 2016
| Лоо
| Алексей Чижов<small>Ижевск
| Андрей Калмаков<small>Тверь
| Иван Трофимов<small>Санкт-Петербург
| швейцарская система 9 туров 40 участников
|-
|25 
| 2017
| Лоо
| Максим Мильшин<small>Тюмень
| Александр Гетманский<small>Тула
| Андрей Калмаков<small>Тверь
| швейцарская система 9 туров 34 участника
|-
|26 
| 2018
| Голубицкая
| Николай Гуляев<small>Якутия
| Иван Трофимов<small>Санкт-Петербург
| Николай Гермогенов<small>Якутия
| швейцарская система 8 туров 27 участников
|-
|27 
| 2019
| Покровское
| Александр Георгиев<small>Башкортостан
| Николай Гермогенов<small>Якутия
| Иван Трофимов<small>Санкт-Петербург
| швейцарская система 9 туров 30 участников
|-
|28 
| 2020
| Покровское
| Владимир Мильшин Башкортостан
| Александр Гетманский Тульская область
| Илья Дериглазов Удмуртия
| швейцарская система 8 туров 13 участников
|-
| 29
| 2021
| Лоо
| Иван Трофимов<small>Санкт-Петербург
| Александр Гетманский <small>Тульская область
| Александр Георгиев<small>Башкортостан
| швейцарская система9 туров 25 участников
|-
| 30
| 2022
| Покровское
| Сергей Белошеев<small>Республика Крым
| Александр Гетманский <small>Тульская область
| Вячеслав ВарламовЯкутия
| швейцарская система8 туров 20 участников
|}

*<small > В 2001 году чемпионат не проводился из-за разногласий между федерациями
** В 2012 году из-за разногласий между федерациями проводились два турнира под названием чемпионат России, один в Суздале, другой в Ишимбае.

Быстрые шашки

Блиц

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации шашек России
 Чемпионы страны на сайте Федерации международных шашек России
 Призёры на сайте KNDB